Pfeffel peut désigner :
Alexander Boris de Pfeffel Johnson (1964-), homme politique britannique
Christian-Frédéric Pfeffel (1726-1807), jurisconsulte et diplomate
Théophile Conrad Pfeffel (1736-1809), écrivain et pédagogue